Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 (ang. 2021 FIVB Volleyball Men's Nations League) – 3. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego zorganizowanego przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) dla 16 narodowych reprezentacji.

Faza grupowa oraz turniej finałowy (w dniach 26–27 czerwca) zostały rozegrane w Rimini.

System rozgrywek

Faza grupowa 
W fazie grupowej udział brało tzw. "bańce" 16 reprezentacji narodowych podzielonych na dwie kategorie - stałych uczestników oraz drużyn pretendujących. Stali uczestnicy mieli zapewniony udział w rozgrywkach w kolejnym roku niezależnie od osiągniętego wyniku, natomiast pretendenci byli zagrożeni spadkiem. W 2021 FIVB podjęła decyzję o odwołaniu Challenger Cup 2021, który miał się odbyć w Portugalii. Oznaczało to, że nikt nie spadnie z tegorocznej Ligi Narodów i wszystkie 16 państw weźmie udział w Lidze Narodów 2022.

Rywalizacja w fazie grupowej toczyła się przez pięć tygodni w dwóch halach w Rimini. Reprezentacje rozegrały między sobą po jednym spotkaniu w ramach turniejów grupowych. Łącznie odbyło się 5 turniejów. Po rozegraniu wszystkich 120 spotkań fazy grupowej cztery najwyżej notowane zespoły z tabeli uzyskały awans do turnieju finałowego.

Turniej finałowy 
W turnieju finałowym udział brały 4 reprezentacje wyłonione w fazie grupowej. W półfinałach utworzone zostały pary według zasady: zwycięzca fazy grupowej przeciwko drużynie z 4. miejsca i 2 drużyna z 3. Zwycięzcy półfinałów zagrali o zwycięstwo w całym turnieju, natomiast pokonani - o brązowy medal.

Drużyny uczestniczące 
W Lidze Narodów 2021 udział brało 16 reprezentacji. W rozgrywkach zadebiutowała reprezentacja Holandii, która zastąpiła reprezentację Chin oraz reprezentacja Słowenii, która zajęła miejsce ostatniej drużyny zeszłorocznych rozgrywek - Portugalii.

Składy drużyn

Faza grupowa

Tabela

Turniej 1

Turniej 2

Turniej 3

Turniej 4

Turniej 5

Miejsca po danym tygodniu

Turniej finałowy

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Challenger Cup w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligi Narodów 2021 

!